Nakano-shima désigne plusieurs îles au Japon :
 Nakano-shima, une île fluviale située dans l'arrondissement de Kita-ku à Osaka ; 
 Nakano-shima, une île volcanique des îles Tokara en mer de Chine orientale, dans la préfecture de Kagoshima ; 
 Nakano-shima, une des îles Oki en mer du Japon, dans la préfecture de Shimane ; 
 Nakano-shima, dans la préfecture de Nagasaki, près de Hashima.